Gelanggang (Sakra Timur)
 Gelanggang (Sungai Manau)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing